Bundestagswahlkreis 50 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Braunschweig (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel (2009)
 Bundestagswahlkreis Braunschweig (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bremen-Ost (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stadt Braunschweig (1949 bis 1961)